В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Wellington Classic 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Вілтруд Пробст здобула титул, у фіналі перемігши Лейлу Месхі 1–6, 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Белінда Кордвелл (1-ше коло)
  Лейла Месхі (фінал)
  Донна Фейбер (2-ге коло)
  Наталія Медведєва (2-ге коло)

 Сандра Вассерман (чвертьфінал)
 Вілтруд Пробст (переможниця)
 Відсутня
 Луїс Філд (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Wellington Classic